Sabău ist der Familienname folgender Personen:
 Coriolan Sabău (1897–1974), rumänischer Geistlicher
 Ioan Ovidiu Sabău (* 1968), rumänischer Fußballspieler
 Răzvan Sabău (* 1977), rumänischer Tennisspieler